Giovanni Battista Lercari (circa 1507-1592) – doge della Repubblica di Genova nel biennio 1563-1565
 Giovanni Battista Lercari (1576-1657) – doge della Repubblica di Genova nel biennio 1642-1644